Султан-Янги-Юрт () — село в Кизилюртовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Султан-Янги-Юрт как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу Сулака, на юге граничит с городом Кизилюрт.

Население 

 Национальный состав
По переписи 2002 года население села составляет 10 562 человека, из которых:
 Аварцы — 5906 чел (55,9 %),
 Кумыки — 3630 чел (34,4 %),
 Лакцы — 667 чел (6,3 %),
 Даргинцы — 118 чел (1,1 %),
 Русские — 102 чел (1,0 %),
 Чеченцы — 94 чел (0,9 %),
 прочие — 21 чел

История 
Имеющиеся архивные материалы дают следующие данные:
 «Младший брат шталмейстера Двора Его Императорского величества Асельдера-бека Казаналипова. Происходит от Султан-Мута Тарковского, сын которого Казаналип,  Выделившись в самостоятельное владение,  Основал названная в честь своего предка Султанянгиюрт...»

В XVI в. являлось уделом тюменских князей, отступивших к Сулаку после занятия их территорий на Тереке царскими воеводами. В 1594 г. царские войска «…землю Шевкальскую воевали и город Тарки и Торкали и Андрееву деревню (Эндирей) и Салтанеево место взяли, сожгли и разорили».

Возрождение села связано с именем эндиреевского князя Али-Султана (Султана) Казаналиповым, переселившего на это место во второй половине XVIII в. из Эндирея часть своих подданных. Отсюда и название — Султан-Янги-юрт — в переводе с кумыкского языка «новое село Султана».

В 1869 году входило в состав Чир-Юртовского наибства Темир-Хан-Шуринского округа. По сообщению Комарова село основано выходцами из «различных мест» и состояло из 4-х кварталов: Тюмень-аул или Ендери-аул (выходцы с Кумыкской плоскости, тюменцы, а также эндирейцы), Дженгутей-аул (выходцы из бывшего Мехтулинского ханства, из Дженгутая), Мичигыш-аул и Тау-аул.

В 1965 году в село были переселены лакцы из села Ханар Лакского района, которые образовали микрорайон Новый Ханар.

В XIX — начале XX вв. село являлось одним из центров ювелирного искусства Дагестана. Местные мастера изготавливали золотые и серебряные женские украшения, пояса для мужчин, украшая их красивой чеканкой. Особенно удавались кольца и серьги.

Примечания 

Населённые пункты Кизилюртовского района
Муниципальные образования Кизилюртовского района
Сельские поселения Дагестана